Аанта — многозначный термин:
 Аанта — народ группы аканы.
 Аанта — язык народа аанта, который часто рассматривается как диалект аньи.
 Аанта (Аханта, Анта) — вождество народа аанта, входившее в 1745—1826 гг. в Конфедерацию Ашанти.